Willebrand ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Adolf von Willebrand (1870–1949), finnischer Internist
 Hermann Willebrand (1816–1899), deutscher Architekt
 Johann Peter Willebrand (1719–1786), deutscher Jurist und Richter
 Joseph Willebrand (1829–1922), Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses (Zentrumspartei)
 Jürgen Willebrand (* 1941), deutscher Ozeanograph
 Knut Felix von Willebrand (1814–1893), finnischer Mediziner
 Nikolaus Willebrand (1566–1613), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer, Rektor der Universität Rostock

Siehe auch:
 Von-Willebrand-Faktor, ein Protein 
 Von-Willebrand-Krankheit
 Willebrand-Jürgens-Syndrom
 Willebrandt